LaHood ist der Familienname folgender Personen:

 Darin LaHood (* 1968), US-amerikanischer Politiker
 Ray LaHood (* 1945), US-amerikanischer Politiker